2 miejscowości w Polsce:
 Burczak – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Burczak – gajówka w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Wasilków
 Burczak – rodzaj wina